Archaeoteleia är ett släkte av steklar. Archaeoteleia ingår i familjen Scelionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Archaeoteleia